Morton House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Morton House (Texas), ID-Nr. 86002457
 Morton House (West Virginia), ID-Nr. 86000795